Mirror Ball může být:

 Mirror Ball (album, Neil Young) – album Neila Younga z roku 1995
 Mirror Ball (album, Def Leppard) – album skupiny Def Leppard z roku 2011
 „Mirror Ball“ (píseň) – píseň skupiny Alice Nine z roku 2008